Суперкубок Франції з футболу 2007 — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 2007 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Сошо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2007
Франція
2007 у французькому спорті